Bigflo (кор.: 빅플로; стилизовано под BIGFLO) — южнокорейская мужская группа, образованная под руководством HO Company. Группа состоит из семи членов: Рон, Юсон, Хайтап, Сонмин, Ыйджин, Лекс и Чонкюн, а также 2 бывших члена: Чжиук и Кичон. 23 июня 2014 года группа дебютировала, выпустив свой первый мини-альбомом «First Flow».

Карьера

2014: Формирование и «First Flow» 
Группа была сформирована 19 июня 2014 года. На тот момент, в состав группы входило пять участников: Чонкюн, Хайтап, Рон, Юсон, Чжиук.

23 июня 2014 года группа дебютировала со своим первым EP First Flow, в который вошли песни «Delilah», «It’s You Again» и «Fly». Являвшийся в то время лидером группы  Чонкюн и участник ХайТап поделились текстами, музыкой и аранжировками для всех трех треков. Хайтап сказал, что они работали над этим около трех месяцев, и выбрали песни, которые лучше всего отражали индивидуальность и достоинства участников.

2015 — настоящее время: Японский тур, KCON Saitama, Delilah, новые участники 
15 апреля 2015 года группа осуществила японский дебют, выпустив альбом «Delilah» (японская версия), после подписания контракта с той же японской компанией KISS Entertainment, с которой были подписаны другие группы BtoB, Girl’s Day и Secret для своих японских промоакций, группа провела концерты в Японии 18 и 26 апреля, а также осуществляла деятельность в Осаке, Нагое и Токио. 22 апреля группа выстпуила на KCON Saitama на Saitama Super Arena.

18 июня 2015 года они стали группой из шести человек с добавлением нового члена Кичона, певца, танцора и актера, который учился в Китае в течение нескольких лет, и свободно владеет тремя языками: китайский, японский и корейский.
13 декабря 2016 года Чжиук и Кичон объявили о своем уходе из группы. В результате, три новых участника были добавлены для предстоящего мини-альбома Bigflo «Stardom» в феврале 2017 года.

Участники 
Информация адаптирована с официального сайта WAN Entertainment

Текущие 
 Чонкюн (кор.: 정균), настоящее имя: Чон Чон Кюн (кор.: 정정균) родился 27 ноября 1987 г. (31 год).
 Рон (кор.: 론), настоящее имя: Чон Бён Хва (кор.: 천병화) родился 22 января 1991 г. (27 лет).
 Юсон (кор.: 유성), настоящее имя: Чон Ю Сон (кор.: 정유성) родился 8 октября 1992 г. (26 лет).
 ХайТап (кор.: 하이탑), настоящее имя: Лим Хён Тэ (кор.: 임현태) родился 19 марта 1994 г. (24 года).
 Лекс (кор.: 렉스) родился 12 января 1993 г. (24 года), Торонто, Канада.
 Ыйджин (кор.: 의진), настоящее имя: Ли Ый Джин (кор.: 이의진) родился 15 февраля 1990 г. (28 лет).
 Сонмин (кор.: 성민), настоящее имя: О Сон Мин (кор.: 오성민) родился 31 декабря 1990 г. (28 лет).

Бывшие 
 Чжиук (кор.: 지욱), настоящее имя: Чон Чжэ Ук (кор.: 정재욱) родился 27 января 1993 г. (26 лет).
 Кичон (кор.: 기천), настоящее имя: Хван Ки Чон (кор.: 황기천) родился 14 марта 1992 г. (27 лет).

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография

ТВ сериалы

Ссылки 
 https://itunes.apple.com/us/artist/bigflo/id892298280
 http://music.naver.com/artist/album.nhn?artistId=338163&isRegular=Y
 http://news.joins.com/article/15148993
 http://hei.hankyung.com/hub02/201407210597q
 https://www.yahoo.com/celebrity/bigflo-welcomes-its-new-member-011627854.html
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=27&hitYear=2014&termGbn=week
 https://www.wanenter.com/new 
 http://www.newsen.com/news_view.php?uid=201612130812192410
 http://www.latimes.com/entertainment/music/posts/la-et-ms-kcon-moves-to-staples-center-adds-third-day-20150417-story.html
 https://sg.style.yahoo.com/news/bigflo-to-debut-in-japan-005226208.html
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=10&hitYear=2015&termGbn=month
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=12&hitYear=2014&termGbn=month
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=07&hitYear=2014&termGbn=month
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=42&hitYear=2015&termGbn=week
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=50&hitYear=2014&termGbn=week
 http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=2015&month=12&day=7
 http://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2015-12-07/p/2/
 http://www.oricon.co.jp/rank/js/w/2015-04-27/p/2/

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году